Бори́с Нау́мович Ре́зников () — советский учёный, специалист по тракторам и сельхозмашинам.

Биография 
Сын доктора технических наук Наума Иосифовича Резникова. Работал на заводе мастером, старшим мастером, начальником заготовительного цеха.

В ноябре 1942 году добровольцем ушёл на фронт, командир взвода связи, старший лейтенант.

В 1962—1974 и с 1982 зав. кафедрой «Тракторы и автомобили» и «Теоретическая механика» Алма-Атинского сельскохозяйственного института, в 1974—1982 декан факультета, с 1992 профессор кафедры «Основы машиноведения и механика».

Заслуженный работник Высшей школы Казахской ССР (1980).

Брат доктора технических наук Арона Наумовича Резникова.

Награды 
Награждён орденами Красной Звезды (1943), Отечественной войны 1 степени (1985), медалью «За боевые заслуги», медалью Республики Казахстан «За трудовую доблесть» (1995).

Сочинения 
 Теоретическая механика в примерах и задачах сельскохозяйственного производства [Учеб. пособие для инж. спец. вузов]. — Алма-Ата: Б. и., 1985. — 153 с. ил. 20 см

Источники 
 Казахская ССР: 4-томная краткая энциклопедия, Том 3. Манаш Кабашевич Козыбаев. Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1989 — Всего страниц: 598
 

Преподаватели Казахского сельскохозяйственного института‎
Преподаватели Казахского национального аграрного университета